Virgilio Oñate, puede referirse a:

 Virgilio Oñate Sánchez (1890-1964), presidente de la Cadena SER entre 1940 y 1962; o
 Virgilio Oñate Gil (1924-1987), hijo del anterior. Ministro de Agricultura de España (1975-1976).